Стойка — те ж саме, що й стійка.

Прізвище 

Стойка — прізвище:
 Стойка Йосиф (? — 1711) — мармароський православний єпископ на Закарпатті.
 Стойка Олександр (1890—1943) — греко-католицький мукачівський єпископ у 1932—1943 роках.
 Стойка Ростислав Стефанович — завідувач відділу Інституту біології клітин Національної академії наук України, доктор біологічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, лавреат Державної премії України в галузі науки і техніки-2020.
 Стойка Тудорел (, 1954) — румунський футболіст, рекордсмен «Стяуа» за кількістю проведених матчів.

 Стойка Крастева (* 1985) — болгарська боксерка, олімпійська чемпіонка 2020 року, чемпіонка Європи.

Див. також 
 Стойкань

Примітки